Нишавска окружна лига је једна од 31 Oкружних лига у фудбалу. Окружне лиге су пети ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши ранг је Зона Центар, док нижи ранг су општинске лиге Алексинац, Дољевац и Мерошина.

Победници свих првенстава

Клубови у сезони 2016/17.

Спољашње везе 
 Резултати и табела „Нишавска окружна лига“ www.srbijasport.net

Фудбалске лиге у Србији